Шомин — русская фамилия. Известные носители:

 Шомин, Александр Константинович (1906—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шомин, Валерий Кимович (род. 1971) — российский стрелок.
 Шомин, Игорь Николаевич (1941—2012) — ведущий специалист в области корпусных конструкций, заслуженный конструктор Российской Федерации.